Јевгениј Кафељников је четврти пут освојио турнир. У финалу је победио Давида Принозила резултатом 6-2, 7-5.

Носиоци 

  Марат Сафин (полуфинале)
 ''' Јевгениј Кафељников (победник)
  Шенг Схалкен (одустао пре почетка турнира)
  Марк Росе ''(полуфинале)

<li>  Фабрис Санторо (прво коло)
<li>  Макс Мирни (друго коло)
<li>  Фернандо Висенте (прво коло)
<li>  Јиржи Новак (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Куп Кремља – мушкарци појединачно
Тенис 2000.